Princesse Angine — русскоязычный музыкальный проект из Вены.

История

Начало пути и первый ЕР (2009—2014) 
Проект начал своё существование в 2009 году, когда основательница и автор песен Ксения Островская стала выступать на фестивалях и квартирниках в Вене под аккомпанемент Светланы Кундыш, известной по клезмерским проектам. Влюбленность в произведение французского художника и прозаика Ролана Топора «Принцесса Ангина» приводит к появлению alter ego Ксении — Princesse Angine, которое и становится названием её проекта.

В 2010—2014 годах Ксения сотрудничает с различными музыкантами из Петербурга и Москвы (Владимир Инютин, Константин Плеханов, Дмитрий Михайлюк, Александра и Ольга Каплюченко — группа «Дорогая Венди,») и даёт небольшие концерты в России (СПб клубы «MOD», «Африка», «Книги и Кофе», квартирник «У Гороховского», фестиваль «Sea Fever», галерея «Эрарты»; Нижний Новгород «Фонотека»; Москва «Blur», «КанцErt»; Новосибирск «Бродячая собака»; Екатеринбург «New Bar»).

Летом 2013 года по инициативе джазовой скрипачки из Израиля, Ники Сапо, «Princesse Angine» начинает работать со струнным квартетом. В таком составе группа принимает участие в проекте «Balcony TV» под руководством Севы Гаккеля в Петербурге.

24 марта 2014 года считается официальным Днём Рождения группы. В этот день проходит презентация новой программы, практически полностью аранжированной австрийским композитором Кристофом Ресси для струнного квартета, в венском джазовом клубе «Porgy & Bess». В апреле в студии Home Music Studios в Вене проходит запись первого EP «Bagatelle», презентация которого состоялась на центральной австрийской радиостанции Ö1 в мае 2014. Композиция «А. П.М. В.» с этого ЕР попадает в ротацию «Наше 2.0» на Нашем радио, а сам ЕР получает хороший отзыв от Ильи Чёрта.

Дебютный альбом «Терапевтический рок», EP «Старше» и альбом «Красные танцы» (2015—2018) 
Летом 2015 года Princesse Angine дебютировала на фестивалях «Rock-Line», «Wafest», «Kinrock» и «Нашествие». Осенью 2015 на австрийской студии «Wavegarden» на средства, собранные через краудфандинг, был записан дебютный альбом «Терапевтический рок», выпущенный на петербургском лейбле «Bomba-Piter inc.». Альбом получил хорошие отзывы в прессе, в том числе от музыкального критика Артемия Троицкого. Зимой того же года проходят первые гастроли австрийского состава группы в России, тогда же состоялся дебют Princesse Angine в программе Семёна Чайки «Живые» на «Своём Радио». Это выступление открыло творчество группы для широкой русскоязычной аудитории.

В 2016 состоялись гастроли-презентации альбома в 17 городах России, 4 городах Израиля и 3 городах Германии. Осенью на «Своём радио» была презентована новая, музыкально более тяжелая программа «Старше», композиции из этой программы вышли как синглы («Не ждала», EP «Старше», «Май») в течение 2017 года. Также 29 ноября 2016 в барочном павильоне Люстхаус в Вене состоялся акустический концерт большого состава Princesse Angine, который был выпущен на DVD. Весной 2017 в России состоялись концерты в поддержку EP «Старше» и выступление на «Ника-ТВ» в Калуге.

Летом 2017 года группа приехала в Россию с туром в поддержку второго краудфандинга и выступила на фестивалях «Rock-Line», «Ural Music Night», «Платформа», «Грушинский фестиваль» и «Улетай», причём на последнем с Ксенией и ударником, Андреасом Шепером, выступили русские музыканты Кирилл Балунов и Артём Варфоломеев. 31 августа 2017 года успешно завершен краудфандинг на запись второго альбома группы, а 4 сентября музыканты приступили к работе в студии. Продюсерами второго альбома стали австрийцы Рихард Дойч и Грегор Штренг, прежде работавшие в России с такими проектами как Ива Нова, Площадь Восстания и Сурганова и оркестр. Второй альбом группы под названием «Красные танцы» вышел в октябре 2018 года.

Презентации альбома «Красные танцы» состоялись в ноябре 2018 года в Москве («Мумий Тролль music bar»), Санкт-Петербурге («ZAL») и Нижнем Новгороде «RockBar». Группа приезжала в Россию большим составом и, кроме прочего, выступила на фестивале- Дне Рождения «Своего Радио» в Москве («Гластонберри паб»).

Новые синглы (2019—2020) 
Весной 2019 года выходит официальный клип Princesse Angine на песню «Мода» и группа приезжает в Россию с концертами (пятилетие группы). В этом туре впервые в роли гитариста выступает Юлиан Полак. Princesse Angine играет в Петербурге («КЦ Сердце») и в Москве («16 Тонн»). В июле того же года группа снова выступает на «Нашествии», а в августе малым составом отправляется с гастролями в Китай. Концерты проходят в Шанхае и Пекине.

10 ноября 2019 года Ксения гостьей выступает на юбилейном концерте Ольги Кормухиной в «Крокус Сити Холле». Дуэтом Ольга и Ксения поют «А Принцессе Можно Всё». Ольга исполняет собственные версии песен «Бессилие» — «Только ты», «Разве можно» — «Космическая», «Соловьи» — «Одна жизнь» и «Жозефина». Аранжировки для этих песен пишет Алексей Белов («Парк Горького»). «Только ты» и «Космическая» попадают в ротацию Нашего радио.

14 февраля 2020 года выходит первый после длительного перерыва сингл «Алая». В работе над ним в роли сопродюсера впервые принимает участие концертный директор группы Илья Флюгельтауб («Alai Oli»). 28 февраля выходит нарисованный Ксенией анимационный клип на эту песню (монтаж Елизаветы Капустиной). В марте песня «Тлен» попадает в ротацию Нашего радио. 13 марта состоялась премьера следующего сингла, «Джудит» (сопродюсеры Илья Флюгельтауб и Бруно Грифе), а 21 мая выходит клип на эту песню, также анимированный Ксенией. Бодиарт для клипа выполняет чемпионка мира по бодиарту Белла Волен. 30 апреля состоялся «карантинный» релиз группы — сингл «Ничего нельзя» (сопродюсер и аранжировщик Алексей Белов). В апреле же Ксения запускает свою страницу на Патреоне.

В июле 2020 года группа играет сольник в Вене и выступает на фестивале «Kultursommer Wien». Начинается работа над синглами с третьего альбома Princesse Angine. Продолжается сотрудничество с Ильёй Флюгельтаубом и возобновляется сотрудничество с Георгом Лукшем (работал с Depeche Mode, Madonna, Rod Stewart, Britney Spears, Yoko Ono, Pet Shop Boys, Whitney Houston; получил Grammy Award в 2000, был номинирован на Grammy в 2001, 2003 и Latin Grammy Award в 2015) в роли звукорежиссера и саунд-продюсера. Сингл «Как вода», в записи которого впервые за долгое время принимают участие струнницы Елизавета и Агнешка, выходит 12 ноября.

Princesse Angine Acoustics и альбом вокализов (2021) 
В марте 2021 года женская часть группы - Ксения, Лиза и Агнешка, образующая акустический сайд-проект «Princesse Angine Acoustics», выпускает мини-альбом композиций, аранжированных Елизаветой Родионовой для альта и виолончели.

Альбом содержит четыре песни: «Туман», «Шиповник», «Солнца» и «Шёпотом», к каждой композиции прилагается 3D-анимация, созданная художником Кристианом Принцичем.

Альбом "Никому не нужны твои жертвы" (2021-2022) 
Летом 2021 года выходит второй сингл с нового альбома группы - «Скачки единорогов», а осенью группа своим мини-составом (Ксения Островская и Андреас Шепер) при участии гитариста Игоря Левицкого («Rekevin») играют два перенесённых из-за пандемии концерта - в Москве в клубе «16 Тонн» и в Санкт-Петербурге в клубе «Сердце». 

В начале 2022 года выходит клип на «Скачки единорогов», а также третий сингл с будущего альбома - «Глаза львов». 

Весной 2022 года появляется долгожданный третий альбом - «Никому не нужны твои жертвы», записанный на студии Георга Лукша с его участием в роли звукорежиссёра и саунд-продюсера. В альбоме 12 композиций, в нём также принимает участие как сопродюсер и музыкант Илья Флюгельтауб.

Презентация третьего альбома группы состоялась в венском клубе "Sargfabrik» 1 апреля 2022 года, а релиз на цифровых площадках - 27 мая 2022 года. Концерты-презентации в России запланированы на 2023 год.

Сингл-ремейк "Фантастический VALS" (2022) 
23 декабря 2022 года на цифровых площадках выходит новая, переработанная версия самой популярной по прослушиваниям песни группы -"Фантастический вальс", под слегка изменённым названием "Фантастический VALS". В ней актуализирована аранжировка и акценты в соответствии с изменившимся с 2015 года звучанием. За две недели жизни ремейк врывается в тройку самых популярных треков группы на Яндекс.Музыке. 13 января 2023 года состоялась премьера клипа на эту версию, снятого в двух городах - Вене и Санкт-Петербурге.

Сингл "Февраль" (2023) 
17 февраля 2023 года состоялся релиз сингла "Февраль", в музыкальном плане выдержанный в духе минимализма. Упор сделан на вокал и текст, транслирующий эмоциональное состояние Ксении вследствие переживаемых событий прошедшего года. В результате "Февраль" находит живой отклик у слушателей и, наряду с "Фантастическим VALSом", входит в пятёрку самых прослушиваемых треков группы на Яндекс Музыке . Появляется официальное mood-видео на "Февраль". 

Обе песни попадают в новый редакторский плейлист "Искра" на Яндекс.Музыке как стремительно набирающие популярность.

Состав 
 Ксения Островская — вокал, автор идеи и текстов
 Елизавета Родионова — альт
 Андреас Шепер — ударные
 Грегор Кучера — бас
 Юлиан Полак — гитара, акустическая гитара

Дискография

Альбомы 

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Радио и ТВ-эфиры 
 Princesse Angine. Живые. Своё Радио. (05.02.2015)
 Princesse Angine. «Живые». Своё Радио. (25.06.2015)
 PRINCESSE ANGINE — NE POTJANESH (BalconyTV) 27.10.2015
 Princesse Angine. «Живые». Своё Радио (12.02.2016)
 Princesse Angine. «Живые». Своё Радио (01.09.2016)
 Princesse Angine в программе ProLive на НикаТВ
 Культурные люди. Princesse Angine (10.04.2017)
 Студия Владимира Матецкого на Радио Маяк. Princesse Angine (20.07.2018)
 Princesse Angine. Лучшее в стране. Страна FM (31.10.2018)
 Princesse Angine. Живой концерт. Маяк Про (30.03.2019)
 Принцесса Ангина. Концертный зал. Страна FM (18.07.2019)
 МузЛитература с Вадимом Саралидзе. Princesse Angine в Lyulka Lounge(19.07.2019)

Отзывы 
 Илья Черт («Пилот»)
 Екатерина Борисова, проект «Наш Неформат», о фестивале «Rock Line»
 Сюжет Артемия Троицкого на радио Свобода о русских девушках-музыкантах на Западе с упоминанием Princesse Angine
 Записки из подполья Артемия Троицкого, выпуск № 49 от 10.03.2017
 Андрей Голубов, автор и ведущий программы Голубятня на Своем радио о концерте в Москве 16.04.2017
 Рецензия Жени Глюкк (радио Imagine) о релизе сингла

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница группы в социальной сети «ВКонтакте»
 Официальная страница группы в Facebook
 Страница в SoundCloud
 Официальный канал группы на YouTube
 Instagram группы
 Группа на Яндекс. Музыка
 Группа на Youtube Music
 Группа в iTunes
 Группа в Spotify

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов